Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Szczerbakow – sowiecki dowódca wojskowy i polityk
 Konstantin Szczerbakow – rosyjski wojskowy
 Ilja Szczerbakow – radziecki działacz partyjny i dyplomata
 Leonid Szczerbakow – rosyjski lekkoatleta
 Maksim Szczerbakow – rosyjski pływak
 Ołeksandr Szczerbakow – ukraiński piłkarz i trener
 Rusłan Szczerbakow – rosyjski szachista
 Serhij Szczerbakow – ukraiński piłkarz
 Siergiej Szczerbakow (ujednoznacznienie)
 Witalij Szczerbakow – ukraiński piłkarz
 Władimir Szczerbakow (ujednoznacznienie)